38-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1993 Ballon d’Or)»
28 декабря 1993 года

Золотой мяч: 
 Роберто Баджо

(первый раз)

< 37-я Церемонии вручения 39-я >
Золотой мяч 1993 года (фр. 1993 Ballon d’Or) — 38-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2490 France Football 28 декабря 1993 года. В состав жюри входили 30 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Румынии, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Югославии.

Обладателем награды стал итальянский нападающий «Ювентуса» Роберто Баджо, набравший рекордные 142 балла.. Он стал четвёртым итальянским футболистом (после Омара Сивори в 1961, Джанни Риверы в 1969 и Паоло Росси в 1982 годах) и четвёртым игроком «Ювентуса» (после Омара Сивори в 1961, Паоло Росси в 1982 и Мишеля Платини в 1983, 1984 и 1985 годах) — обладателем данной награды. Баджо опередил в опросе Денниса Бергкампа и Эрика Кантона.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 450 баллов; максимально игрок мог получить 150 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1993 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1993 году